Михаил Фёдорович Влодек (1780 — 1849, Варшава) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал от кавалерии, генерал-адъютант.

Биография 
Родился в 1780 году в дворянской семье. Участвовал в Войне третьей коалиции и Русско-турецкой войне 1806—1812 г.г.; в последней был ранен и 19 ноября 1810 года награждён орденом Святого Георгия 4-го класса: 

Сражался в Отечественной войне 1812 года.

6 октября 1831 года пожалован в генерал-адъютанты, а 10 октября 1843 года произведен в генералы от кавалерии. Умер в 1849 году в городе Варшаве и похоронен на кладбище Повонзки.

Семья 
Жена (с 12 ноября 1806 года) — графиня Александра Дмитриевна Толстая (25.10.1788—22.08.1847), фрейлина двора, дочь графа Д. А. Толстого и внучка княгини Е. Н. Вяземской. Венчались в Петербурге в Симеоновской церкви на Моховой, поручителями по жениху были граф С. Потоцкий и граф А. П. Ожаровский; по невесте — граф Д. А. Зубов и В. А. Пашков. Отличалась красотой и в свое время была воспета Н. М. Карамзиным. Умерла в Петербурге от водянки, похоронена в Феодоровской церкви Александро-Невской лавры. Дочь:
 Елена (1807—1874), известная красавица, жена графа В. П. Завадовского.

Примечания

Ссылки 
 
 Генрих Петр Коск, Generalicja polska, т. II, Прушкув,2001

Российские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Участники Русско-турецкой войны (1806—1812)
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Государственные деятели царства Польского
Персоны без указанного места рождения
Умершие в Варшаве
Генералы от кавалерии (Российская империя)
Генерал-адъютанты (Российская империя)
Похороненные на кладбище Старые Повонзки
Сенаторы Российской империи